Эндодонтия () — раздел стоматологии, изучающий строение и функцию эндодонта (комплекса тканей, включающего пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально), методику и технику манипуляций в полости зуба при травме, патологических изменениях в пульпе, периодонте и по другим различным показаниям. Это наука об анатомии, патологии и методах лечения полости зуба и корневых каналов (эндодонта).

Цели и этапы эндодонтического лечения:
 Устранение инфекции внутри корневой канальной системы:
 удаление пульпы или её распада;
 удаление инфицированного дентина.
 Придание корневому каналу необходимой формы для подготовки к пломбированию.
 Повышение эффективности действия используемых лекарственных средств.

Лечение зубов, нуждающихся в терапии корневых каналов, включает в себя следующие этапы:
 Точную клиническую диагностику;
 Специальную подготовку;
 Обезболивание;
 Обеспечение максимальной асептики;
 Обеспечение наиболее краткого и достаточного доступа к устьям корневых каналов;
 Первичную очистку канала, определение точной рабочей длины, инструментальное прохождение, расширение и формирование, обтурацию корневых каналов и её контроль.

Примечания 

Направления в стоматологии